Алексей Блохин:
 Блохин, Алексей Александрович (1897—1942) — советский геолог-нефтяник, профессор.
 Блохин, Алексей Анатольевич (род. 1957) — российский актёр, Народный артист России.
 Блохин, Алексей Валентинович (1963—2015) — российский поп-музыкант, автор слов и вокалист группы «Ласковый бык».
 Блохин, Алексей Николаевич (1908—1983) — полный кавалер ордена Славы.